Riccardo Garrone (1926-2016) est un acteur italien, frère du réalisateur Sergio Garrone
 Riccardo Garrone est un industriel italien né en 1937, président depuis 2002 de la UC Sampdoria Gênes.